Beatriz Rabello de Faria, ou simplesmente Beatriz Rabello, (Distrito Federal) é uma cantora de música popular brasileira. Também já atuou como atriz.
Formou-se em Jornalismo pela PUC-Rio.

É filha do cantor, compositor e violonista brasileiro Paulinho da Viola.

Iniciou sua carreira artística participando como corista da gravação do DVD "Paulinho da Viola - Acústico MTV", a convite de seu pai. 
Em 2008 interpretou a cantora Elizeth Cardoso no musical "Divina Elizeth", realizado no Teatro Sesc Ginástico, no Rio de Janeiro. Em 2009 participou da nova temporada do musical "Sassaricando - e o Rio inventou a marchinha".

Discografia 
É com esse que eu vou

Cantores do Distrito Federal (Brasil)
Naturais do Distrito Federal (Brasil)